Grand Prix Australii 2000 – pierwsza runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2000. Wyścig odbył się na torze Albert Park Circuit 12 marca 2000.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Australia
2000
2000 w Australii